Emmanuel Boateng puede hacer referencia a:

 Emmanuel Boateng (1994-), futbolista ghanés del Columbus Crew; o a
 Emmanuel Boateng (1996-), futbolista ghanés del Dalian Professional; o a
 Emmanuel Boateng (1997-), futbolista ghanés del IF Elfsborg.